Lijst van leden van de Nationale Raad van Zwitserland (2003-2007)
 Lijst van leden van de Nationale Raad van Zwitserland (2007-2011)
 Lijst van leden van de Nationale Raad van Zwitserland (2011-2015)
 Lijst van leden van de Nationale Raad van Zwitserland (2015-2019)
 Lijst van leden van de Nationale Raad van Zwitserland (2019-2023)